De Graaff is een Nederlandse achternaam. Een variant is De Graaf.

Nederlandse personen:
Anton P. de Graaff, schrijver
Bart de Graaff, televisiemaker
Bart de Graaff, schrijver
Chris de Graaff, journalist en dichter
Cynthia de Graaff, actrice
Dieuwke de Graaff-Nauta, politica
Dione de Graaff, televisiepresentratice
Els de Graaff-van Meeteren, politica 
Frank de Graaff, predikant en cultuurfilosoof
Gert de Graaff, filmregisseur
Henk de Graaff, jurist
Jan de Graaff, televisiejournalist
Johannes de Graaff, gouverneur van Sint Eustatius
Liesbeth Pascal-de Graaff, roeister
Marcel de Graaff, politicus
Roel de Graaff, voetballer
Simon de Graaff, politicus

Graaff,de